Kernradius steht für:
 Kernradius eines astronomischen Objekts – siehe Kugelsternhaufen#Radien
 Radius eines Atomkerns – siehe Atomkern#Größe und Dichte